Sartorio ist der Name einer Triestiner bzw. venezianischen Bankiers- und Handelsfamilie, die auch mehrere Architekten und Künstler hervorgebracht hat:

 Anna Sartorio Segrè (1861–1946), Mäzen
 Antoine Sartorio (1885–1988), französischer Bildhauer
 Antonio Sartorio (1620–1681), Triestiner Komponist des Barock (siehe auch Nicolò Minato)
 Girolamo Sartorio († 1707),  italienischer Architekt 
 Giulio Aristide Sartorio (1860–1932), römischer Maler des Jugendstils 
 Luca II. Sartorio Delmestri (1679–1739), Bischof von Triest ab ca. 1730
 Manuel de Bofarull y de Sartorio (1816–1892), katalanischer Historiker und Archivar
 Salvatore Segrè Sartorio (1859–1949), italienischer Politiker 

Sartorio steht zudem für:

 Molo Sartorio in Triest, Grundlage für die Höhendefinitionen Meter über Adria
 Civico Museo Sartorio in Triest
 El Sartorio, einen der ersten Pornofilme (Argentinien 1907)

Siehe auch:

 Sartori
 Sartorius
 Sartory